Евге́ний Марты́нов: Мартынов, Евгений Васильевич (1924—2005) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Мартынов, Евгений Григорьевич (1948—1990) — советский эстрадный композитор, певец.
 Мартынов, Евгений Иванович (1864—1937) — русский и советский генерал.